Le mot tribe, tribes au pluriel, signifie tribu en anglais et peut faire référence à  différentes personnalités et créations culturelles.

Tribe 
 La tribe est un genre de musique techno
 Tribe est un album du groupe Queensrÿche
 Tribe est un groupe de rock américain originaire de Boston
 Tribe est une mini-série télévisée australienne de 4 épisodes réalisée par George Miller sortie en 1999.

The Tribe 
 The Tribe, film de 2005.
 The Tribe, film néerlando-ukrainien de 2014 ;
 The Tribe, en français La Tribu, est une série télévisée anglo-néo-zélandaise en 260 épisodes, créée par Harry Duffin et Raymond Thompson et diffusée entre 1999 et 2003 ;

Tribes 
Tribes est un nom de famille notamment porté par :
 Benjamin Tribes est un acteur, réalisateur, scénariste
 Jean-Louis Tribes, un comédien, auteur et metteur en scène français
 Matthieu Tribes, un réalisateur, acteur et scénariste français né le 
Divers :
 Tribes, une série de jeux vidéo initiée par Dynamix ;
 , un téléfilm américain sorti en 1970 ;
 , une série télévisée américaine sortie en 1990 ;
 Tribes, un groupe britannique de rock indépendant.
 The Tribes, Lemmings 2, un jeu vidéo de réflexion développé par DMA Design et édité par Psygnosis en 1993.

Voir aussi 
 
 Tokyo Tribe
 Tribe After Tribe
 B-Tribe
Homonymie de titre